Sofia Eriksson kan syfta på:

Sofia Eriksson, programledare och tidigare gift med Orup, se Sofia Wistam
Sofia Eriksson, landslagsspelare i fotboll, se Sofia Eriksson (fotbollsspelare)
Sofia Eriksson, journalist, se Sofia Eriksson (journalist)